Боґушішкяй — село в Литві, Кедайняйський район.
 Боґушішкяй — село в Литві, Расейняйський район.